Вишо́в () — агрогородок в составе Белыничского района Могилёвской области Белоруссии. Административный центр Вишовского сельсовета.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Аниськовщина, Большой Нежков, Гнездин, Митьковщина, Крюки.

История 
Упоминается в 1636 году как деревня Вишово в составе Княжицкого имения вдовы великого писаря литовского Кшиштофа-Стефана Сапеги Анны Александровны (в девичестве Головчинской) в Оршанском повете ВКЛ. В 1675 упоминается как деревня во владении Андрея Аврамовича.

Культура 

 Музей истории Белыничского СПК "Колхоз "Родина". В его составе пять залов, три из которых рассказывают о трудовой и военной славе уроженцев аг. Вишов и его окрестностей. В одном из залов картинная галерея.

Достопримечательность 

 Братская могила (1943 г.)
 Православный храм-новодел в честь святых апостолов Петра и Павла, замена практически разрушенному историческому храму в другой части деревни
 Аллея славы “Колхоза Родина”. Открыта в 2018 г. с целью увековечить наиболее прославленных работников хозяйства. На аллее расположено 32 фотографии, а центральное место за скульптурной композицией на многоплановую тематику – труд, семья, война, сверху серп и молот.

Галерея

См. также 
 Вишовский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Белыничского района